A 2017-es ADAC Formula–4-bajnokság a sorozat harmadik idénye volt. A bajnokság a Formula–4 szabályrendszerén alapult. A szezon április 29-én vette kezdetét a Motorsport Arena Oschersleben versenypályán és a Hockenheimringen ért véget szeptember 24-én. Az egyéni bajnokságot Jüri Vips nyerte meg, míg a csapatoknál az Prema Powerteam diadalmaskodott.

Csapatok és versenyzők

Versenynaptár

Eredmények

Összefoglaló 

Pontrendszer

Versenyzők
A nürburgringi versenyhétvége második futamát egy baleset miatt félbeszakították. Mivel nem fejezték be a versenyt, ezért a mezőny csak a pontok felét kapta meg. 
( Félkövér: pole-pozíció, dőlt: leggyorsabb kör, a színkódokról részletes információ itt található)

Újoncok

Csapatok

Jegyzetek 

ADACF417
17